Osterburg steht für:

 Osterburg (Adelsgeschlecht), aus Haus Veltheim abstammendes Adelsgeschlecht

Gebiete:
 Landkreis Osterburg, 1816 bis 1945 ein Landkreis in der preußischen Provinz Sachsen, von 1945 bis 1952 im Land Sachsen-Anhalt
 Osterburg-Gau oder Osterpurge, ehemaliger Gau rund um die Osterburg am Wesergebirge bei Deckbergen (Rinteln), Landkreis Schaumburg Niedersachsen

Ortschaften:
 Osterburg (Altmark), Hansestadt und Einheitsgemeinde im Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt
 Osterburg (Gemeinde Haunoldstein), Katastralgemeinde der Gemeinde Haunoldstein, Bezirk St. Pölten-Land, Niederösterreich
 Osterburg (Pennsylvania), Dorf in Bedford County (Pennsylvania), USA

Burgen:
 Osterburg (Bad Sooden-Allendorf), in Bad Sooden-Allendorf, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Vorgänger vom Schloss Rothestein
 Osterburg (Deckbergen), bei Deckbergen (Rinteln), Landkreis Schaumburg, Niedersachsen
 Osterburg (Groothusen), in Groothusen (Krummhörn), Landkreis Aurich, Niedersachsen
 Burgruine Osterburg (Rhön), bei Haselbach in der Rhön (Bischofsheim in der Rhön), Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Burgruine Osterburg (Haunoldstein), bei Haunoldstein, Bezirk St. Pölten-Land, Niederösterreich
 Burgruine Osterburg (Henfstädt), nahe Henfstädt, Landkreis Hildburghausen, Thüringen
 Osterburg (Hinte), in Hinte, Landkreis Aurich, Niedersachsen, siehe Burg Hinta
 Osterburg (Weida), in Weida, Landkreis Greiz, Thüringen

Personen:
 Siegfried von Osterburg (* vor 1207, † 1238 oder später), Graf von Osterburg
 Gudrun Osterburg (* 1945), hessische Politikerin (CDU)
 Wilhelm Osterburg, deutscher Politiker (KPD)

Siehe auch:
 Ostburg
 Ostenburg
 Osterberg (Begriffsklärung)
 Osterbur